Дзюцю може да се отнася за:
 Дзюцю Анджоу (?-460), владетел на Гаочан
 Дзюцю Мънсюн (368-433), владетел на Северна Лян
 Дзюцю Ухуей (?-444), владетел на Гаочан